Акба́ров — узбецьке прізвище тюркського походження, від мусульманського імені Акбар — найвеличніший.

Відомі носії 

 Акбаров Ікрам Ільхамович (1921) — узбецький композитор.
 Акбаров Сергій Саїдмузафарович (1961) — математик, кандидат фізико-математичних наук (1989).
 Акбаров Султан Умарович (1923) — узбецький поет, перекладач.

Узбецькі прізвища